En  
 Rędziny, localité de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Rędziny, localité de la voïvodie de Łódź.
 Rędziny, village et siège de la  
 gmina rurale de Rędziny du powiat de Częstochowa dans la voïvodie de Silésie.
 Rędziny, village du powiat de Zawiercie dans la voïvodie de Silésie.